Макфи́ () — фамилия. Известные носители:

 Макфи, Джордж (род. 1958) — канадский хоккеист и функционер.
 Макфи, Кэтрин (род. 1984) — американская певица, поэтесса, актриса, модель.
 Макфи, Ребекка Джин (с 2010 года Макдональд; род. 1974) — канадская кёрлингистка. 
 Макфи, Робин (в замужестве Робин Грин; род. 1983) — канадская кёрлингистка.  
 Смит-Макфи, Коди (род. 1996) — австралийский актёр.

См. также 
 Клан Макфи — клан в горной части Шотландии
 McPhee — австралийская рок-группа